Експромт .І. (від  — готовий)

 Експромт (літературна) — прозовий, віршований твір, створений без підготовки, попереднього обдумування.
 Експромт (музика) — лірична п'єса для фортепіано або скрипки, створена ніби раптово, в результаті імпровізації.

 «Експромт» () — кінофільм-мелодрама британо-французького виробництва 1990.
 «Версальський експромт» — п'єса Ж. Б. Мольєр